Rosedale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rosedale (Californië)
Rosedale (Indiana)
Rosedale (Louisiana)
Rosedale (Maryland)
Rosedale (Mississippi)
Rosedale (Oklahoma)